Миха́ил И́горевич Ко́стин (род. 4 декабря 1973 года в Москве) — российский . Создатель романов и книжных циклов в жанрах фэнтези, социально-философской и космической фантастики. Лауреат премии «Серебряная стрела».

Биография 
Родился в Москве. Учился в школе при советском посольстве в Париже, Московском горном институте. Проходил обучение в США — в университете города Талса (штат Оклахома) и  в городе Де-Мойн (штат Айова). Получил юридическое образование. Первое фантастическое произведение начал писать и опубликовал в США на английском языке. После обучения вернулся в Россию. Проживает в основном в Москве и Кампионе-д’Италия, занят в сфере недвижимости, но при этом продолжает писать.

Творчество 
«Ethoria’s Chronicles: Shadows of the Past» («Хроники Этории. Тени прошлого») — первая книга автора. Она была опубликована в октябре 2003 года в США на английском языке издательством Icls Intl Inc. Российский дебют произведения состоялся в 2007 году. Издательство «Радуга» выпустило роман, изменив оригинальное название «Тени прошлого» на «Охота на избранного».

«Волшебная реликвия», написанная в соавторстве с российским писателем и ученым Александром Кацурой, стала первым творением Михаила Костина, выпущенным в России. В 2006 году издательство АСТ разместило роман в серии «Иная Фантастика».

В 2008 году после переиздания первой части цикла «Хроники Этории», вышла вторая книга — «Ложные истины». Костин изначально планировал создать трилогию, оставив незавершенным сюжет второй части, но, познакомившись с писателем-фантастом Алексеем Гравицким, увлекся совместной работой над новым романом «Земля — Паладос — Земля» и проектом «Живое и мёртвое».

В 2009 году издательство «Радуга» опубликовало фантастическое произведение «Земля — Паладос — Земля». Этот роман для обоих писателей стал первым творением в жанре космической фантастики.Также в результате совместной работы был написан цикл из трех книг: «Живое и мёртвое», «Ученик мага», «Третья сила».

Изначально первые два тома были выпущены издательским домом «Факультет». В 2010 году «Факультет» совместно с Nightstreet организовал по Москве городскую игру по книге «Живое и мёртвое» — «Путь живого», которая проводилась в течение целого месяца. Гравицкий отметил, что мероприятие прошло весьма успешно, он сам принял в нём участие, после прохождения пары уровней ощутил, что беготня по городу с решением логических задач лично для него слишком сложна.

В 2012 году издательский дом «Снежный Ком М» перевыпустил первые две части цикла «Живое и мёртвое» и опубликовал продолжение «Третья сила».
 
В 2013 году Костин совместно с Гравицким стал лауреатом премии «Серебряная стрела» в номинации «Со-творение (лучшее соавторство)».

В 2014 году в серии «Настоящая фантастика» «Снежный Ком М» переиздал роман «Земля — Паладос», немного сократив название.

Как отмечается на портале ЛитМир, «книги писателя отличаются гармоничным сочетанием тонкой интеллектуальности и экшена, глубоких общечеловеческих проблем и нестандартных путей их решения, фантастичности персонажей и реалистичности их характеров».

В рамках проекта «Книма» главного редактора издательства «Снежный Ком» Эрика Брегиса в 2014 году были переизданы «Тени прошлого» и «Ложные истины» — две первые части цикла «Хроники Этории».

Весной 2015 года был опубликован третий романа «Время умирать». Осенью того же года вышла четвёртая часть — «Опаленные войной». Заключительная часть «Полотно судьбы» была издана в октябре 2016 года.

В цикле было запланировано пять томов основного повествования и один, действие в котором происходит некоторое время спустя.

Произведения

Циклы произведений 
 Хроники Этории
 Тени прошлого (2007/2014)
 Ложные истины (2008/2014)
 Время умирать (2015)
 Опаленные войной (2015)
 Полотно судьбы (2016)
 Сфера преображения (2017)
 Живое и мёртвое
 Живое и мёртвое (2010/2012, соавтор Алексей Гравицкий)
 Ученик мага (2011/2012, соавтор Алексей Гравицкий)
 Третья сила (2012, соавтор Алексей Гравицкий)

Романы 
 Волшебная Реликвия (2006, соавтор Александр Кацура)
 Земля — Паладос — Земля (2009/2014, соавтор Алексей Гравицкий)
 Новый Олимп (2019, соавтор Алексей Гравицкий)

Англоязычные издания 
 Ethoria’s Chronicles: Shadows of the Past (2003)

Запланированные 

 Хроники Этории
 Книга шестая

Другие виды деятельности 
С 2003 года ведет собственную рубрику «По московским ресторанам с Михаилом Костиным», выступая в роли ресторанного критика.

В 2015 году проект Михаила Костина «Moscow Restaurants» стал лауреатом конкурса «Рейтинг Рунета — 2015», заняв III место в номинации «Адаптивный сайт».

Факты 

 Идею мира, описанного в первой книге «Живое и мёртвое», Михаил Костин увидел во сне.
 Окончание романа «Земля — Паладос», могло быть другим, так как мнения авторов по этому поводу разошлись: один настаивал на трагическом конце, а другой хотел, чтобы герои спаслись. В итоге роман заканчивается хорошо, что дает почву для продолжения.
 По данным крупнейшей в мире библиографической базы данных WorldCat, пять отдельных работ автора в шести разных публикациях с учётом русского и английского языков располагаются, по меньшей мере, в 34 библиотечных фондах по всему миру.
 В журнале «Мир фантастики» цикл «Хроники Этории» охарактеризовали как наиболее яркое эпическое Young Adult-фэнтези последних лет и сравнили его с эпопеей Джорджа Мартина.

Публикации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Писатели-фантасты России
Писатели фэнтези России
Русские писатели XXI века
Ресторанные критики